Slovo chlum označuje zalesněný kopec, vrch či pahorek. Proto je v Česku velmi frekventovaným místním názvem, a to nejen kopců.

Sídla 

obce
 1. Chlum (okres Česká Lípa) – obec u města Dubá v okrese Česká Lípa 
 2. Chlum (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany 
 3. Chlum (okres Plzeň-jih) – obec u města Blovice v okrese Plzeň-jih 
 4. Chlum (obec, okres Benešov) – obec u města Trhový Štěpánov v okrese Benešov 
 5. Chlum (okres Strakonice) – obec u města Blatná v okrese Strakonice 
 6. Chlum (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč 
části obcí
 10. Chlum (Děčín) – část statutárního města Děčín (s místními částmi Dolní Chlum a Horní Chlum) 
 11. Chlum (Křemže) – vesnice, část městysu Křemže v okrese Český Krumlov 
 12. Chlum (Lomnice nad Popelkou) – vesnice, část města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily 
 13. Chlum (Zlín) – část statutárního města Zlín 
 14. Chlum (Hartmanice) – vesnice, část města Hartmanice v okrese Klatovy 
 15. Chlum (Letovice) – vesnice, část města Letovice v okrese Blansko 
 16. Chlum (Volary) – vesnice, část města Volary v okrese Prachatice 
 17. Chlum (Hlinsko) – vesnice, část města Hlinsko v okrese Chrudim 
 18. Chlum (Hořice) – vesnice, část města Hořice v okrese Jičín 
 19. Chlum (Pavlíkov) – vesnice, část obce Pavlíkov v okrese Rakovník 
 20. Chlum (Pšov) – vesnice, část obce Pšov v okrese Karlovy Vary 
 21. Chlum (Zbýšov) – vesnice, část obce Zbýšov v okrese Kutná Hora 
 22. Chlum (Jistebnice) – vesnice, část obce Jistebnice v okrese Tábor 
 23. Chlum (Krásné) – vesnice, část obce Krásné v okrese Chrudim 
 24. Chlum (Všestary) – vesnice, část obce Všestary v okrese Hradec Králové 
 25. Chlum (Nalžovice) – vesnice, část obce Nalžovice v okrese Příbram 
 26. Chlum (Svatý Jan nad Malší) – vesnice, část obce Svatý Jan nad Malší v okrese České Budějovice 
 27. Chlum (Staňkovice) – vesnice, část obce Staňkovice v okrese Kutná Hora 
 28. Chlum (Hluboká) – vesnice, část obce Hluboká v okrese Chrudim 
 29. Chlum (Chlum-Korouhvice) – vesnice, část obce Chlum-Korouhvice v okrese Žďár nad Sázavou 
 30. Chlum (Přestavlky u Čerčan) – osada, část obce Přestavlky u Čerčan v okrese Benešov
 31. Chlum (Milevsko) – lokalita vsi Velká, části města Milevsko v okrese Písek 
 32. Chlum (Paseky) – lokalita obce Paseky v okrese Písek 
 33. Chlum (Kvasice) – lokalita obce Kvasice v okrese Kroměříž 
 34. Chlum (Slavkov pod Hostýnem) – lokalita obce Slavkov pod Hostýnem v okrese Kroměříž 
 35. Chlum (Pičín) – lokalita obce Pičín v okrese Příbram 
 36. Chlum (Lučice) – lokalita obce Lučice v okrese Havlíčkův Brod 
 37. Chlum (Kunice) – lokalita vsi Dolní Lomnice, části obce Kunice v okrese Praha-východ 
 38. Chlum (Frýdštejn) – lokalita vsi Kaškovice, části obce Frýdštejn v okrese Jablonec nad Nisou 
 39. Chlum (Vyskeř) – lokalita vsi Lažany, části obce Vyskeř v okrese Semily 
 40. Chlum (Neveklov) – lokalita vsi Blažim, části obce Neveklov v okrese Benešov 
 41. Chlum (Jablonec) – zaniklá ves, část obce Jablonec v okrese Česká Lípa 
součást názvu
 (29.) Chlum-Korouhvice – obec v okrese Žďár nad Sázavou 
 50. Chlum Svaté Maří – obec v okrese Sokolov 
 51. Chlum u Třeboně – městys v okrese Jindřichův Hradec 
 52. Přední Chlum – vesnice, část obce Milešov v okrese Příbram 
 53. Zadní Chlum – vesnice, část obce Klučenice v okrese Příbram

Zámky  
 Chlum u Třeboně (zámek) – zámek v Chlumu u Třeboně v okrese Jindřichův Hradec
 Chlum (zámek, Hartmanice) – zámek v Chlumu v okrese Klatovy
 Chlum (zámek) – zaniklý zámek ve vsi Dolní Lomnice v okrese Praha-východ

Hrady (zříceniny) 
 Chlum (hrad, okres Kutná Hora) – je zřícenina hradu ve vsi Chlum
 Chlum (hrad, okres Mladá Boleslav) – je zaniklý hrad u vsi Chloumek, v k.ú. Nepřevázka
 Chlum (hrad, okres Semily) – též Kozlov, je zaniklý hrad jižně od Turnova
 Chlum (hrad, okres Kroměříž) – též Chlum nad Bílavskem je zaniklý hrad na vrchu Chlum nad vesnicí Bílavsko

Rozhledny 
 Chlum Svaté Maří (rozhledna) – rozhledna na Zeleném vrchu
 Chlum u Chanovic – rozhledna na vrchu Chlum (Pačejovská pahorkatina)
 Chlum u Plzně, též Rozhledna Na Chlumu – rozhledna na vrchu Chlum (Rokycanská pahorkatina)
 Rozhledna Na Chlumu (Slatiňany) (375 m) – vyhlídková věž jihozápadně od města Slatiňany v okrese Chrudim 
 Rozhledna Hořický chlum – rozhledna na východním výběžku Hořického chlumu nad městem Hořice
 Rozhledna Zlatý Chlum – rozhledna na vrchu Zlatý Chlum
 Malý Chlum (rozhledna) – rozhledna na vrchu Malý Chlum (Boskovická brázda)
 Velký Chlum (rozhledna) – rozhledna na vrchu Velký Chlum (Benešovské středohoří)
 Rozhledna Chlum u Hradce Králové

Přírodní rezervace 
 Chlum (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na svahu stolové Chlumské hory jižně od vsi Chlum v okrese Karlovy Vary 
 Přírodní park Chlum – chráněné území na zalesněných svazích Chloumeckého hřbetu v okrese Mladá Boleslav 
 Dětanský chlum – přírodní rezervace na jižním svahu kopce Chlum (Mašťovská vrchovina) v okrese Louny 
 Chlumská stráň – přírodní rezervace západně od obce Chlum v okrese Rokycany

Vodní tok 
 Chlum (potok) – levostranný přítok Hamerského potoka (do rybníka Hejtman) v okrese Jindřichův Hradec

Vrchy 

 1. Chlum (Bělušická vrchovina) (259 m) – vrch severozápadně od obce Bečov v okrese Most 
 2. Chlum (Východolabská tabule, 284 m) (Barchovská plošina) – vrch západně od obce Prasek v okrese Hradec Králové 
 3. Chlum (Měcholupský úval) (289 m) – vrch západně od obce Holedeč v okrese Louny 
 4. Chlum (Bořeňské středohoří) (295 m) – vrch ve městě Bílina v okrese Teplice 
 5. Chlum (Východolabská tabule, 338 m) (Libčanská plošina) – vrch nad stejnojmennou vsí, částí obce Všestary v okrese Hradec Králové
 6. Chlum (Orlická tabule, 343 m) (343 m) – vrch východně od města Týniště nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 7. Chlum (Přáslavická pahorkatina) (344 m) – vrch jihovýchodně od obce Velký Týnec v okrese Olomouc 
 8. Chlum (Bubovická vrchovina) (348 m) – vrch severně od obce Srbsko v okrese Beroun 
 9. Chlum (Orlická tabule, 354 m) (Choceňská tabule) – vrch jižně od města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí 
 10. Chlum (Malešovická pahorkatina) (355 m) – vrch jižně od obce Lošany v okrese Kolín 
 11. Chlum (Chloumecký hřbet) (356 m) – vrch severně od vsi Chloumek, části města Dobrovice v okrese Mladá Boleslav 
 12. Chlum (Orlická tabule, 359 m) (Rychnovský úval) – vrch jihovýchodně od města Dobruška v okrese Rychnov nad Kněžnou 
 13. Chlum (Štěnovická vrchovina) (365 m) – vrch severně od městské části Litice, části krajského města Plzeň v okrese Plzeň-město 
 14. Chlum (Svitavská pahorkatina) (366 m) – vrch severně od obce Koldín v okrese Ústí nad Orlicí 
 15. Chlum (Konopišťská pahorkatina) (401 m) – vrch nad osadou Vensov, částí obce Lešany v okrese Benešov 
 16. Chlum (Brankovická pahorkatina) (402 m) – vrch severně od obce Cetechovice v okrese Kroměříž 
 17. Chlum (Vlastecká vrchovina) (410 m) – vrch jižně od obce Račice v okrese Rakovník 
 18. Chlum (Myslejovické hřbety) (412 m) – vrch západně od obce Seloutky v okrese Prostějov 
 19. Chlum (Kožlanská plošina) (412 m) – vrch jihozápadně od obce Chrást v okrese Plzeň-město 
 20. Chlum (Rokycanská pahorkatina) (416 m) – vrch s rozhlednou v krajském městě Plzeň 
 21. Chlum (Jankovická brázda) (418 m) – vrch jižně od města Bystřice pod Hostýnem v okrese Kroměříž 
 22. Chlum (Radnická vrchovina) (429 m) – vrch jihozápadně od vsi Kříše, části obce Břasy v okrese Rokycany 
 23. Chlum (Benešovské středohoří) (441 m), také Malý Chlum – vrch jihovýchodně od statutárního města Děčín
 24. Chlum (Hřebeny) (445 m) – vrch jižně od města Dobřichovice v okrese Praha-západ 
 25. Chlum (Rabyňská vrchovina, Třebsín) (447 m) – vrch severozápadně od vsi Třebsín, části obce Krňany v okrese Benešov 
 26. Chlum (Rabyňská vrchovina, Štěchovice) (448 m) – vrch jižně od městyse Štěchovice v okrese Praha-západ 
 27. Chlum (Úhošťanská vrchovina) (449 m) – vrch jižně od obce Radonice v okrese Chomutov 
 28. Chlum (Hořický hřbet) (450 m) – vrch jižně od obce Šárovcova Lhota v okrese Jičín
 29. Chlum (Netvořická pahorkatina) (450 m) – vrch jihovýchodně od vsi Blažim, části města Neveklov v okrese Benešov 
 30. Chlum (Slapská pahorkatina) (451 m) – vrch severozápadně od obce Slapy v okrese Praha-západ 
 31. Chlum (Lbosínská vrchovina) (451 m) – vrch jihovýchodně od obce Čakov v okrese Benešov 
 32. Chlum (Chřibské hřbety) (476 m) – vrch severovýchodně od města Koryčany v okrese Kroměříž 
 33. Chlum (Bolešinská kotlina) (481 m) – vrch jihovýchodně od vsi Makov, části obce Předslav v okrese Klatovy 
 34. Chlum (Ondřejovská vrchovina) (481 m) – vrch mezi vesnicemi Hradové Střimelice a Kostelní Střimelice, částmi obce Stříbrná Skalice v okrese Praha-východ 
 35. Chlum (Nečínská pahorkatina) (484 m) – vrch severovýchodně od obce Dolní Hbity v okrese Příbram 
 36. Chlum (Frýdlantská pahorkatina) (495 m) – vrch severovýchodně od obce Raspenava v okrese Liberec 
 37. Chlum (Pernarecká pahorkatina) (496 m) – vrch severozápadně od obce Erpužice v okrese Tachov 
 38. Chlum (Klučenická pahorkatina) (502 m) – vrch jihozápadně od obce Orlík nad Vltavou v okrese Písek 
 39. Chlum (Benešovská pahorkatina, 506 m) (Neštětická vrchovina) – vrch východně od vsi Přibyšice, části města Neveklov v okrese Benešov 
 40. Chlum (Postupická pahorkatina) (507 m) – vrch severozápadně od vsi Roubíčkova Lhota, části obce Postupice v okrese Benešov 
 41. Chlum (Bechyňská pahorkatina) (510 m) – vrch západně od obce Chrášťany v okrese České Budějovice 
 42. Chlum (Hornosvratecká vrchovina) (512 m) – vrch jihovýchodně od města Kunštát v okrese Blansko 
 43. Chlum (Kardašovořečická pahorkatina) (514 m) – vrch nad obcí Pleše v okrese Jindřichův Hradec 
 44. Chlum (Chodská pahorkatina) (520 m) – vrch nad vsí Třebnice, částí obce Meclov v okrese Domažlice 
 45. Chlum (Mirotická pahorkatina, 523 m) – vrch jižně od obce Rakovice v okrese Písek 
 46. Chlum (Brdy) (537,1 m) – vrch západně od obce Hvozdec v okrese Beroun 
 47. Chlum (Mašťovská vrchovina) (539 m) – vrch severně od vsi Dětaň, části městyse Nepomyšl v okrese Louny 
 48. Chlum (Malšická pahorkatina) (540 m) – vrch východně od městyse Sepekov v okrese Písek 
 49. Chlum (Radomyšlská pahorkatina) (544 m) – vrch západně od vsi Rohozná, části obce Osek v okrese Strakonice 
 50. Chlum (Milevská pahorkatina) (552 m) – vrch západně od vsi Velká, části města Milevsko v okrese Písek 
 51. Chlum (Radečská vrchovina) (561 m) – vrch severovýchodně od obce Volduchy v okrese Rokycany 
 52. Chlum (Benešovská pahorkatina, 562 m) (Mirotická pahorkatina) – vrch severně od vsi Mužetice, části města Sedlice v okrese Strakonice 
 53. Chlum (Mehelnická vrchovina) (571 m) – vrch východně od obce Paseky v okrese Písek 
 54. Chlum (Petrohradská pahorkatina) (590 m) – vrch jihovýchodně od vsi Otěvěky, části obce Žďár v okrese Rakovník 
 55. Chlum (Litický hřbet) (603 m) – vrch západně od obce Záchlumí v okrese Ústí nad Orlicí 
 56. Chlum (Polická pánev) (606 m) – vrch severně od vsi Bělý, místní části městyse Machov v okrese Náchod 
 57. Chlum (Pačejovská pahorkatina) (609 m) – vrch s rozhlednou severozápadně od obce Chanovice v okrese Klatovy 
 58. Chlum (Mezholezská vrchovina) (610 m) – vrch jihozápadně od vsi Darmyšl, části obce Staré Sedlo v okrese Tachov 
 59. Chlum (Kopřivenská vrchovina) (616 m) – vrch severně od obce Velké Losiny v okrese Šumperk 
 60. Chlum (Krasovská vrchovina) (621 m) – vrch jižně od obce Krasov v okrese Bruntál 
 61. Chlum (Ponikelská hornatina) (641 m) – vrch severně od obce Víchová nad Jizerou v okrese Semily 
 62. Chlum (Slunečná vrchovina) (693 m) – vrch severně od obce Lomnice v okrese Bruntál 
 63. Chlum (Roprachtická hornatina) (695 m) – vrch severně od obce Roprachtice v okrese Semily 
 64. Chlum (Červenohorská vrchovina) (706 m) – vrch východně od obce Norberčany v okrese Olomouc (v k. ú. Město Libavá) 
 65. Chlum (Přísečnická hornatina) (755 m) – vrch severně od obce Křimov v okrese Chomutov 
 66. Chlum (Nýznerovská hornatina) (776 m) – vrch jihozápadně od obce Skorošice v okrese Jeseník 
 67. Chlum (Javornická hornatina) (962 m) – vrch východně od městysu Kašperské Hory v okrese Klatovy 
 68. Chlum (Králický Sněžník) (1119 m) – vrch severně od obce Malá Morava v okrese Šumperk 
 69. Chlum (Knížecí hornatina) (1191 m) – vrch ve vojenském újezdu Boletice v okrese Český Krumlov 
 Chlum – původní název hory Tábor (Ještědsko-kozákovský hřbet) ležící jižně od Lomnice nad Popelkou v okrese Jičín

součást názvu
 80. Na Chlumu (Malšická pahorkatina, 482 m) – vrch na západním okraji okresního města Tábor 
 81. Na chlumu (Blatenská pahorkatina, 556 m) – vrch východně od obce Mečichov v okrese Strakonice
 82. Na Chlumech (Krásnohorská pahorkatina, 539 m) – vrch západně od městysu Vysoký Chlumec v okrese Příbram 
 83. Andrlův chlum (Českotřebovská vrchovina, 560 m) – vrch severně od obce Řetová v okrese Ústí nad Orlicí 
 84. Blšanský chlum (Dolnooharská tabule, 293 m) také Blšanský vrch – vrch západně od obce Blšany u Loun v okrese Louny 
 85. Čerčanský Chlum (Dobříšská pahorkatina, 530 m) – vrch jihovýchodně od obce Čerčany v okrese Benešov 
 86. Drásovský chlum (Březnická pahorkatina, 490 m) – vrch západně od obce Drásov v okrese Příbram 
 87. Horní Chlum (Hornosázavská pahorkatina, 570 m) – vrch jihovýchodně od obce Lučice v okrese Havlíčkův Brod 
 88. Lenešický chlum (Milešovské středohoří, 297 m) – vrch severně od obce Lenešice v okrese Louny 
 (84.) Malý chlum (Dolnooharská tabule) (283 m) – vrch severně od obce Chlumčany v okrese Louny 
 89. Malý Chlum (Boskovická brázda) (489 m) – vrch jižně od obce Krhov v okrese Blansko se stejnojmennou rozhlednou 
 90. Malý chlum (Brdská vrchovina) (591 m) – vrch severovýchodně od obce Hluboš v okrese Příbram 
 Malý Chlum (u Děčína) – viz Chlum (Benešovské středohoří)
 (89.) Velký Chlum (Boskovická brázda) (464 m) – vrch severně od obce Bořitov v okrese Blansko 
 91. Velký chlum (Brdská vrchovina) (481 m) – vrch východně od obce Suchdol (v k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše) v okrese Příbram 
 (23.) Velký Chlum (Benešovské středohoří) (502 m) – vrch jihovýchodně od statutárního města Děčín s rozhlednou
 92. Veselský chlum (Hornosvratecká vrchovina, 578 m) – vrch nad vsí Veselí, části městysu Lomnice v okrese Brno-venkov 
 93. Vřešťovský chlum (421 m) – vrch západně od obce Boháňka v okrese Jičín
 94. Zlatý chlum (Zlatohorská vrchovina, 891 m) – vrch se stejnojmennou rozhlednou jihovýchodně od obce Česká Ves v okrese Jeseník 

Geomorfologické podokrsky okrsku Hořický hřbet v okrese Jičín
 Hořický chlum – se stejnojmennou rozhlednou a vrcholem Chlum (Hořický hřbet)
 Mlázovický chlum – s nejvyšším vrcholem Maxinec jižně od městyse Mlázovice
 Vřešťovský chlum – se stejnojmenným vrcholem, severozápadně od obce Boháňka

Chlum – alternativní název geomorfologického okrsku Chloumecký hřbet v okrese Mladá Boleslav

Příjmení 
 Ludvík Chlum (1866–1932) – právník a politik, předák české menšiny v jihlavském jazykovém ostrově, poslanec zemského sněmu
 Patrik Chlum (*1981) – český sdruženář

Podobné názvy 
 Chlomek
 Chloumek
 Chlumec
 Chlumek (rozcestník)
 Chlumský
 Chlumy

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení